Mercaderes kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Mercaderes (ort), Cauca, 
 Mercaderes (kommun), Cauca,